Улица Бирюсинка — название улиц в разных городах Российской Федерации:

Улица Бирюсинка — улица в Москве;
 Улица Бирюсинка — улица в Томске (Родионово).